Boxxy (Бокси) — персонаж американской девушки Кэтрин Уэйн (), известной своими эксцентричными видео на YouTube. Рост её популярности пришёлся на 2008—2009, и тогда её видео стали интернет-мемом.

Первоначально её видео, размещённые под аккаунтом «Boxxybabee», предназначались для её друзей в .

История 
Видео Бокси вызвали многочисленные флеймы на 4chan'e между теми, кто её поддерживал и теми, кто был против неё. В результате это вызвало DDos-атаку на 4chan, которая сбила работу сервиса на несколько часов. Также был взломан сам аккаунт Бокси на YouTube. Вскоре на сервисе появилось огромное количество пародий.

В 2010 году канал AOL, «Urlesque», поместил Boxxy под номером # 104 в своём списке «The 100 Most Iconic Internet Videos». В конце того же года изображения с ней начали продавать на eBay.

В начале 2011 года Boxxy снова начала размещать видео, но на этот раз более вдумчивые и спокойные.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница в социальной сети Facebook
 
 
 boxxyboards — Форум, посвящённый Бокси
 boxxystory  — Блог о ней, упомянут в статье The Guardian
 Just so you know, Boxxy is the Queen of the Internet — Know your meme
 Another Boxxy Wiki — Вики-сайт о Бокси

Персонажи сетевого фольклора
Ютуберы США
Ютуберы, известные под псевдонимами